Jachin (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Alfredowitsch Jachin (* 1984), russischer Eishockeytorwart
 Ernest Robertowitsch Jachin (* 1991), russischer Nordischer Kombinierer

Jachin steht außerdem für:
 eine der beiden Säulen am Eingang des Jerusalemer Tempel, s. Jachin und Boas 
 Operation Jachin